– jeden z głównych, japońskich klanów arystokracji wojskowej, który ustanowił siogunat Muromachi i władał Japonią przypuszczalnie od 1336 do 1573 roku. 

Klan Ashikaga wywodził swoje pochodzenie od jednej z gałęzi rodu Minamoto, pochodzącej z miasta Ashikaga w prowincji Shimotsuke (obecnie prefektura Tochigi).

Klan Ashikaga był spokrewniony z wieloma arystokratycznymi klanami, takimi jak: Hosokawa, Imagawa, Hatakeyama (po 1205), Kira, Shiba oraz Hachisuka.

Istniał też inny klan o tym samym nazwisku, nie spokrewniony z powyższym i pochodzący od rodu Fujiwara.

Przywódcy klanu 
 Yoshiyasu Ashikaga
 Yoshikane Ashikaga
 Yoshiuji Ashikaga
 Yasuuji Ashikaga
 Yoriuji Ashikaga
 Ietoki Ashikaga
 Sadauji Ashikaga
 Takauji Ashikaga

Inne znane postacie pochodzące z klanu 
 Tadayoshi Ashikaga
 Yoshimitsu Ashikaga

Genealogia klanu 

Uwagi:
 Wszyscy sioguni z klanu Ashikaga pochodzą od założyciela siogunatu, Takaujiego Ashikagi
 Kolejni siogunowie oznaczeni są numerami
 Liniami przerywanymi zaznaczono adopcje wewnątrz klanu